Ace Comics peut désigner :
 Ace Comics, comic book américain publié par David McKay Publications de 1937 à 1949 ;
 Ace Comics, maison d'édition américaine de comic books créée par Aaron A. Wyn et sa femme Rose en 1940 et disparue en 1956.